Actio mandati contraria
 Actio mandati directa